L'edizione 2002-03 del Campionato ucraino di calcio (Vyšča Liha) vide la vittoria finale della .

Capocannoniere del torneo fu Maksim Shatskix (), con 22 reti.

Classifica finale

Verdetti
Dinamo Kiev Campione d'Ucraina 2002-03.
Metalist Charkiv retrocesso in Perša Liha.

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie 
 Dalla 3ª alla 4ª giornata:  
 Dalla 6ª alla 13ª giornata: 
 Dalla 15ª alla 25ª giornata:  
 Dalla 26ª alla 30ª giornata:

Classifica marcatori

Calcio nel 2002
Calcio nel 2003
Campionato ucraino di calcio